Tagsonomia é um sistema de indexação de arquivos.

Descrição 

A indexação de arquivos digitais é feita com os arquivos recebendo tags (etiquetas digitais) que permitem uma indexação mais rápida e a utilização de busca por palavras-chaves fazendo-se a associação de características ou palavras-chaves. Utilizado em sistema baseados em Web 2.0.

Podemos simplificar tagsonomia como associação por tags (palavras chaves) na organização de dados.

Tagsonomia